

Geografia 
 Lanham – census-designated place nella contea di Prince George's, Maryland, Stati Uniti d'America

Persone 
 Charles T. Lanham – generale, scrittore e poeta statunitense
 Edwin Lanham – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Fritz G. Lanham – politico statunitense
 Samuel W. T. Lanham – politico statunitense